Arbogamorden kan syfta på:
 Arbogamorden 2008 – två mord som inträffade i mars 2008 i Arboga
 Arbogafallet (2010-talet) – ett kriminalfall med Johanna Möller och Mohammad Rajabi döms